Brain  peut faire référence à :

Patronyme
 Jimmy Brain (1900-1971), footballeur anglais.
 Marilyn Brain (née en 1959), rameuse d'aviron canadienne
 Russell Brain (1895-1966), médecin neurologue britannique.
 Steve Brain (né en 1954), joueur anglais de rugby à XV
 Brain personnage des sentinelles de l'air, le scientifique de l'organisation

Toponyme
 Brain, commune française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté.
 Brain-sur-Allonnes, commune française, située dans le département de Maine-et-Loire et la région Pays de la Loire.
 Brain-sur-l'Authion, commune française, située dans le département de Maine-et-Loire et la région Pays de la Loire.
 Brain-sur-Longuenée, commune française, située dans le département de Maine-et-Loire et la région Pays de la Loire.
 Brain-sur-Vilaine, ancienne commune française, aujourd'hui partie de La Chapelle-de-Brain, située dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne.

Presse 
 Brain, revue neurologique britannique
 Brain Magazine, magazine culturel web français

Musique 
 Brain, label musical allemand célèbre dans les années 1970
 Brain, album de la pianiste japonaise Hiromi Uehara

Acronyme 
 BRAIN, acronyme de Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies, projet de cartographie de chaque neurone du cerveau humain.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme